Sterrenwacht, een instituut van waaruit sterren en andere hemellichamen worden bekeken en bestudeerd
Observatorium (kunstenaarscollectief), een Nederlands kunstenaarscollectief
Observatorium (Robert Morris), een kunstwerk van de Amerikaan Robert Morris
Het Observatorium, een Vlaamse nieuwswebsite over rechtsextremisme